Die 2. Tennis-Bundesliga der Herren wurde in der Saison 2006 zum sechsten Mal ausgetragen. Sie wurde in die 2. Bundesliga-Nord und -Süd aufgeteilt, in der jeweils neun Mannschaften um den Aufstieg in die Erstklassigkeit kämpften.

Spieltage und Mannschaften

Nord

Abschlusstabelle

Mannschaftskader

Ergebnisse 
Spielfreie Begegnungen werden nicht gelistet

Süd

Abschlusstabelle

Mannschaftskader

Ergebnisse 
Spielfreie Begegnungen werden nicht gelistet

Siehe auch 
 2. Tennis-Bundesliga (Damen) 2006
 2. Tennis-Bundesliga (Herren 30) 2006

Weblinks 
 Webauftritt des DTB (Ergebnisdienst)

Einzelnachweise 

2006
Tennissaison 2006